Seehorn  heißen folgende geographische Objekte:

Großes Seehorn, 3121 m, und Chlein Seehorn, 3032 m, in der Silvretta
Seehorn (Splügenpass), 2762 m, in den Oberhalbsteiner Alpen
Seehorn (Simplon), 2439 m, in den Walliser Alpen
Seehorn (Berchtesgadener Alpen), 2321 m, im Hochkaltergebirge/Steinernes Meer
Seehorn (Diemtigtal), 2281 m, in den Berner Voralpen
Seehorn (Davos), 2238 m, in Davos
Seehorn (St. Ulrich), 2155 m, in den Loferer Steinbergen

Seehorn ist der Familienname folgender Personen:
 Rhea Seehorn, US-amerikanische Schauspielerin